Salinenkanal ist ein Gewässername:

 Salinenkanal (Ems), Kanal links der Ems von Rheine bis zum Stadtteil Bentlage, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen; siehe auch Saline Gottesgabe
 Salinenkanal in Bad Friedrichshall, Kanal rechts des Kochers zum Neckar von Hagenbach bis Jagstfeld, beide im Stadtgebiet von Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg